Oja est un nom propre de signification variée selon son origine linguistique, qui peut se référer à :

Toponymie 

 Oja (rivière), rivière à La Rioja, Espagne
 Oja (île), île dans la région de Kokkola, en Finlande
 Oja (gare), gare au Hashikami, Japon
 (5080) Oja, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 Öja (Suède), île de Suède ;
 , ville de Suède située dans le Södermanland 
 Öja, île de Finlande.

Nom de famille 

 Ahto Oja (né en 1964), protecteur de l'environnement estonien
 Arno Oja (né en 1950), journaliste et critique littéraire estonien
 Aulis Oja (1910-1976), historien finlandais
 Beaver Aitto-Oja (1950-1987), batteur finlandais
 Bruno Oja (1933-2002; plus connu sous le nom de Bruno O'Ya), acteur estonien et polonais
 Dagmar Oja (né en 1981), chanteur estonien
Erkki Oja (née en 1948), informaticien finlandais
 Kaisa Oja (née en 1984), danseuse estonienne
  (né en 1969), actrice américaine
 Hannu Oja, statisticien finlandais ; 
 Heikki Oja (né en 1945), astronome finlandais ; 
 Matti Oja (1865-1934), politicien finlandais ; 
 Onni Oja (1909-2004), peintre finlandaise ;  
 Pääru Oja (1989-), acteur estonien ; 
 , mannequin et actrice américaine
 Peeter Oja (né en 1949), mathématicien estonien
 Peeter Oja (né en 1960), acteur estonien
 Reimo Oja (née en 1982), joueur de football estonien
 Rein Oja (né en 1965), acteur estonien
 Regina Oja (née en 1996), biathlète estonienne
 Sakeus Juuri-Oja (1906-1926), acteur et dramaturge finlandaise
  (né en 1934), astronome suédois
 Tõnu Oja (né en 1955), écologiste estonienne
 Tõnu Oja (né en 1958), acteur estonien
 Ursel Oja (né en 1953), pédagogue musicale estonienne